Příjmení Studený, přechýleně Studená, nese více různých osobností:

 František Studený (1911–1980) – slovenský malíř, grafik a pedagog
 Jaroslav Studený (1923–2008) – český katolický kněz, teolog, profesor křesťanského umění a archeologie a politický vězeň komunistického režimu
 Karel Studený (* 1947) – český fotbalový brankář
 Lambert Studený (1864–1933) – český (resp. moravský) cisterciácký mnich působící v Rakousku a pastorální teolog
 Lubomír Studený (1910–1945) – český úředník a odbojář

Česká příjmení
Slovenská příjmení